Missfeldt bzw. Mißfeldt ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Missfelder.

Namensträger 
 Dagmar Mißfeldt (* 1964), deutsche Übersetzerin
 Frauke Missfeldt-Bünz (1882–1976), deutsche Malerin
 Friedrich Mißfeldt (1874–1969), deutscher Maler
 Heinrich Mißfeldt (1872–1945), deutscher Bildhauer
 Jochen Missfeldt (* 1941), deutscher Schriftsteller
 Ute Patel-Mißfeldt (* 1940), deutsche Künstlerin

Familienname